Freers ist der Name von:

 Jürgen Freers (* 1944), deutscher Arzt
 Werner Freers (* 1954), deutscher General

Siehe auch:
 Frers
 Frères